Osoby o nazwisku Kuszewski:
 Józef Kuszewski – muzealnik.
 Krzysztof Kuszewski – lekarz.
 Marian Kuszewski – szermierz.
 Kacper Kuszewski – aktor.
 Jarosław Kuszewski – aktor.